Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул титул, перемігши у фіналі пару Мередіт Макґрат і Лариса Нейланд з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі шістнадцять сіяних пар виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Lipton Championships 1996 Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд